Васи́лий Раки́тин: Ракитин, Василий Александрович (?—1923) — российский военачальник. 
 Ракитин, Василий Иванович (1939—2017) — советский и российский искусствовед.